

Osoby 
 Edward Victor Appleton – fizyk brytyjski
 Milu Multhaup-Appleton – nowozelandzki snowboardzista

Miejscowości 
Miejscowości w USA:
 Appleton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Appleton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Appleton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Appleton (ang. Appleton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Appleton (ang. Appleton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Appleton (ang. Appleton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Appleton (ang. Appleton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
W Wielkiej Brytanii:
 Appleton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)